Massa FM Chapecó é uma estação de rádio brasileira sediada na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Opera na frequência FM 107,1 MHz e possui ampla abrangência, atingindo todo o oeste catarinense e partes do norte do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná. É afiliada à Massa FM.

A emissora foi inaugurada em 1990 e transmitiu a programação da Rede Antena 1, via satélite e 24 horas por dia. A programação possuia músicas internacionais das décadas de 1970, 1980 e 1990, além de sucessos da música pop, voltados a um público entre 25 a 45 anos. Com exceção dos intervalos comerciais, a emissora não transmitiu programação local. 

No final de abril de 2019, depois de quase 30 anos no ar, o Grupo Chapecó anuncia a saída da emissora para entrar no lugar uma afiliada da Rede Massa FM. Um coquetel apresentou a imprensa da cidade sobre a inauguração da nova emissora, que está prevista para 13 de maio.

No dia 8 de maio de 2019, a emissora encerrou a afiliação com a Rede Antena 1 e em seu lugar entrou uma programação para aquecimento para a inauguração da Massa FM Chapecó no dia 13 de maio, segunda-feira, a partir então passará a ser mais uma afiliada a Massa FM, rede de rádios pertencente ao apresentador e empresário Ratinho.

No dia 13 de maio de 2019, é inaugurada a Massa FM 107.1 Chapecó, ao meio dia.

A Massa FM 107.1 Chapecó é a única emissora da Rede Massa FM que transmite jogos da Chapecoense em rede com a outra emissora do grupo, a Rádio Chapecó 100.1 FM, com a equipe esportiva do grupo.

Chapecó
Estações de rádio de Chapecó
Estações de rádio fundadas em 1983
Fundações em Santa Catarina em 1990